Ng steht für:
 Ng (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Ng ist die Abkürzung für:
 Nachweisgrenze eines Messverfahrens
 Nahgüterzug, ein Güterzug, der gekürzt oder verlängert werden kann
 Nationalgalerie, Name mehrerer Museen
 National Geographic Society, Gesellschaft zur Förderung der Geographie
 Newgrounds, Website, die Platz für Flash-Filme und Flash-Spiele bereitstellt
 Newsgroup, virtuelles Diskussionsforum im Internet
 Nigeria, afrikanischer Staat (ISO-3166-Landescode)
 Nitroglycerin, Sprengstoff
 No Good, das Antonym zu OK, umgangssprachlich in Japan
 Nenngröße eines Ventils, gefolgt von einer Ziffer, die den nominellen Durchmesser in Millimeter bezeichnet
 Kiribati und Tuvalu nach dem ICAO-Code
 NG (Automarke), ehemalige britische Automarke
 die postcode area Nottingham (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

NG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Newcastle upon Tyne
 Kroatien: Nova Gradiška
 Serbien: Negotin

ng steht für:
 die Schreibweise für den ng-Laut [ŋ] u. a. im Deutschen
 die afrikanische Sprache Ndonga (nach ISO 639-1)
 Nanogramm, das Milliardstel eines Gramms
 .ng, die Top-Level-Domain von Nigeria
 Angular; auch: next generation

n. G. steht für:
 niedrigster Gesamtpreis der letzten 30 Tage, lt. Preisangabenverordnung seit dem 28. Mai 2022 bei Angeboten mit auszuweisen.

Abkürzung